O’Rourke steht für:

 O’Rourke (Adelsgeschlecht)
 (9524) O’Rourke, Asteroid des Hauptgürtels

O’Rourke ist der Familienname folgender Personen:

 Aoife O’Rourke (* 1997), irische Boxerin
 Beto O’Rourke (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Brian O’Rourke (1540?–1591), irischer Fürst
 Colm O’Rourke, irischer Gaelic-Football-Spieler
 Danny O’Rourke (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Declan O’Rourke, irischer Singer-Songwriter
 Derval O’Rourke (* 1981), irische Hürdenläuferin
 Eduard O’Rourke (1876–1943), polnischer Priester, Bischof von Danzig
 Edward William O’Rourke (1917–1999), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Peoria
 Francis O’Rourke (1882–1938), irischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar der Küste von Benin

 Heather O’Rourke (1975–1988), US-amerikanische Schauspielerin

 Jim O’Rourke (Baseballspieler) (1850–1919), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim O’Rourke (* 1969), US-amerikanischer Musiker, Musikproduzent, Filmregisseur und -komponist
 Jimmy O’Rourke (1946–2022), schottischer Fußballspieler
 John O’Rourke (1945–2016), englischer Fußballspieler 
 Joseph Cornelius O’Rourke (1772–1849), russischer Adliger und Offizier
 Kevin O’Rourke (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Lisa O’Rourke (* 2002), irische Boxerin
 Mary O’Rourke (* 1937), irische Politikerin
 Mícéal O’Rourke, irischer Pianist
 Michael James O’Rourke (1878–1957), irisch-kanadischer Soldat
 Mike O’Rourke (* 1955), neuseeländischer Leichtathlet
 P. J. O’Rourke (1947–2022), US-amerikanischer Satiriker, Journalist und Schriftsteller
 Patrick O’Rourke (1837–1863), irisch-US-amerikanischer Offizier, siehe Patrick O’Rorke
 Peter O’Rourke (1873–1956), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Sophie O’Rourke (* 2000), irische Squashspielerin
 Steve O’Rourke (1940–2003), britischer Musikmanager
 Tammy O’Rourke (* 1971), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Thomas O’Rourke (* 1948), US-amerikanischer Bauingenieur
 Thomas Charles O’Rourke (* 1934), US-amerikanischer Radrennfahrer